Командные соревнования по фехтованию на шпагах среди мужчин на XXXII летних Олимпийских играх прошли 30 июля 2021 года на арене «Makuhari Messe». В турнире приняли участие 9 сборных.

Сборная Японии заняла первое место: на пути к титулу хозяева соревнований в четвертьфинале оказались сильнее действующих чемпионов мира французов, а в финале нанесли поражение российской команде. Таким образом, эта победа стала первой в истории японского фехтования среди всех видов оружия. Кроме того, шпажисты принесли Японии лишь третью медаль в данном виде спорта. Ранее на пьедестал почёта в 2008 и 2012 годах поднимались только рапиристы.

Сборная России, выступавшая под флагом ОКР, впервые с 1996 года вошла в число призёров в данном виде программы. К тому же данная медаль стала первой за 17 лет в соревнованиях шпажистов. Команда Республики Корея впервые выиграла бронзовую награду в этой дисциплине.

Призёры

Расписание 
Время местное (UTC+9)

Ход соревнований

Примечания

Ссылки 
 Турнирная сетка на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года